Aleksandr Il'ič Ul'janov – rivoluzionario russo
 Vladimir Il'ič Ul'janov (Lenin) – rivoluzionario e politico russo
 2112 Ulyanov – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Ul'janovsk (disambigua)
 Ul'janovskij rajon